Église Sainte-Jeanne-d'Arc peut faire référence à plusieurs églises :

Canada 
 à Montréal : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Montréal

France 
 à Amiens : Église Sainte-Jeanne-d'Arc d'Amiens
 à Belfort : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Belfort
 à Besançon : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Besançon
 à Clermont-Ferrand : Église Sainte-Jeanne-d'Arc, construite en 1927
 à Gien : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Gien
 à Heining-lès-Bouzonville : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Leiding 
 à Lunéville: Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Lunéville
 à Lyon : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Lyon
 au Mans : Église Sainte-Jeanne-d'Arc du Mans
 à Nantes : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Nantes
 à Nice : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Nice
 à Reims : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Reims
 à Rennes : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Rennes
 à Rouen : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Rouen
 au  : Église Sainte-Jeanne-d'Arc du Touquet-Paris-Plage
 à Vaires-sur-Marne : Église Sainte-Jeanne d'Arc de Vaires-sur-Marne
 à Vénissieux : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Vénissieux
 à Versailles : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Versailles

Viêt Nam 
 à Hô-Chi-Minh-Ville : Église Sainte-Jeanne-d'Arc de Saïgon

Voir aussi 
 
 
 Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc